Thorpe (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Thorpe (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Thorpe (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire